Trematooecia är ett släkte av mossdjur. Trematooecia ingår i familjen Colatooeciidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Trematooecia